Kalkadoon steht für:

 Kalkadoon (Stamm), ein Stamm der Aborigines
 Kalkadoon (Sprache)